Ратель:
 Ратель, или медоед (лысый барсук) — вид из семейства куньих, обитающий в Африке и в Азии.
 «Ратель» — первая колесная БМП в мире, производства ЮАР.
 Ратель, Жан (род. 1940) — канадский хоккеист.